Ланк () — фамилия.

Известные носители 
 Ланк, Маккензи (род. 1994) — американская кёрлингистка.
 Ланк, Патти (род. 1964) — американская кёрлингистка, пятикратная чемпионка США.
 Ланк, Хилари (род. 1979) — американская гольфистка.